Gamma (Γ; γ) è la terza lettera dell'alfabeto greco. Da essa prendono anche il nome:

Fisica 
Gamma di Dirac – le matrici presenti nell'equazione di Dirac
Fattore di Lorentz – nella teoria della relatività e in astronomia
γ (o k) – coefficiente di dilatazione adiabatica
γ – Angolo delle condizioni di unitarietà della Matrice CKM delle interazioni tra quark.

Matematica 
Distribuzione Gamma – detta anche variabile casuale erlanghiana

Medicina 

 Gamma (o γ) – in anestesiologia, un millesimo di milligrammo, cioè 1 microgrammo

Altro 
Gruppo Gamma – primo speciale corpo di sommozzatori della Marina Militare ora Comsubin
Gamma – in finanza, parametro delle opzioni
Correzione di gamma – nell'ambito video, esponente della curva che mette in relazione il segnale d'ingresso (o uscita) con la luminanza emessa (o percepita) da uno schermo (o telecamera)
Punto gamma – il punto dell'equinozio di primavera dell'emisfero boreale
Gamma – autovettura prodotta dalla Lancia dal 1976 al 1984
Gamma – sceneggiato televisivo RAI di fantascienza, del 1975
Gamma – gruppo hard rock statunitense
Gamma – collana italiana di fantascienza pubblicata dal 1965 al 1977 da varie case editrici
Gamma – agenzia fotografica francese
Gamma – produttore di macchine fotografiche
Gamma – personaggio del manga Inazuma Eleven Go Chrono Stones